Соревнования по дзюдо в весовой категории до 48 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 28 июля. В турнире приняли участие 19 спортсменок.

Призёры

Соревнование

Утешительный турнир

Ссылки 
 Результаты игр